Gárdos Sándor (1892–1947) újságíró, író
 Gárdos Sándor (1963–2001) orvos, hegymászó